«Дека́брьские ма́льчики» () — австралийский фильм 2007 года, снятый по одноимённому роману . Мировая премьера фильма состоялась 9 сентября 2007 года.

Сюжет 
Декабрьские мальчики — компания четырёх юных сирот, рождённых в декабре. С каждым годом их надежды быть усыновлёнными тают на глазах. Но однажды, во время отдыха, у четырёх друзей появляется надежда найти приёмных родителей, однако, только для одного из них. Мальчики подружились с молодой парой, не способной иметь детей и готовой принять ребёнка. Конкурируя между собой, сироты проверяют свою дружбу и встречают первую любовь...

В ролях

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы-драмы Австралии
Экранизации романов Австралии
Фильмы Рода Харди
Фильмы Австралии 2007 года